Recto en verso – voorzijde en achterzijde van een blad papier

Personen:
Claro Recto (1890-1960), Filipijn politicus
Ralph Recto (1964), Filipijn politicus